Miejscowości w USA:
 Chebanse – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Iroquois
Gminy w USA:
 Chebanse (ang. Chebanse Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Iroquois